Petersham  – sobborgo di Sydney (Australia)
 Petersham  – distretto di Richmond upon Thames, Londra (Regno Unito)
 Petersham  – comune della contea di Worcester, Massachusetts (Stati Uniti d'America)